Orge ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Orge (Seine), Fluss in der Region Île-de-France, Nebenfluss der Seine, Frankreich
 Orge (Saulx), Fluss in der Region Grand Est, Nebenfluss der Saulx, Frankreich

Siehe auch:
 Orges